Людми́ла Васи́льевна Ерофе́ева (; 1937, Калинин — 2003, Кишинёв) — молдавская, советская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано). Народная артистка СССР (1976).

Биография 
Людмила Ерофеева родилась 13 сентября 1937 года в Калинине (ныне Тверь, Россия).

В 1951 году окончила Калининскую детскую музыкальную школу им. М. Мусоргского, в 1955 — Калининское музыкально-педагогическое училище (ныне Тверской педагогический колледж), в 1960 — Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (Москва) (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) (класс пения Н. А. Вербовой).

С 1960 года — солистка Молдавского театра оперы и балета (ныне Национальный театр оперы и балета Республики Молдова им. М. Биешу) в Кишинёве.

Гастролировала по городам СССР и за рубежом: Великобритания, Египет, Болгария и другие страны.

В 1980-е годы участвовала в постановках опер «Дуэнья» С. Прокофьева и «Маркитантка» С. Кортеса.

Выступала в концертах. Богат и разнообразен её камерный репертуар. Не раз обращалась певица к произведениям русской музыки, исполняя арии из опер Н. Римского-Корсакова («Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок») и М. Мусоргского («Сорочинская ярмарка»).

Член КПСС с 1967 года.

Умерла 11 марта 2003 года в Кишинёве. Похоронена на Центральном (Армянском) кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Молдавской ССР (1963)
 Народная артистка Молдавской ССР (1967)
 Народная артистка СССР (1976)
 Орден «Трудовая слава» (Молдавия, 1997)
 Орден «Знак Почёта»
 Медали.

Партии 

 «Трубадур» Дж. Верди — Леонора
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова — Марфа
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Розина
 «Травиата» Дж. Верди — Виолетта
 «Отелло» Дж. Верди — Дездемона
 «Фауст» Ш. Гуно — Маргарита
 «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
 «Богема» Дж. Пуччини — Мюзетта
 «Кармен» Ж. Бизе — Микаэла и Фраскита
 «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Лейла
 «Зори здесь тихие» К. Молчанова — Гурвич
 «Летучая мышь» И. Штрауса — Адель
 «Иоланта» П. Чайковского — Иоланта
 «Цыганский барон» И. Штрауса — Арсена
 «Турандот» Дж. Пуччини — Лю и Турандот

Примечания

Ссылки 
 
 Энциклопедический справочник «Тверская область» 
 
 

Академические музыканты Молдавии
Академические музыканты СССР
Персоналии:Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Сопрано
Народные артисты Молдавской ССР
Заслуженные артисты Молдавской ССР
Члены КПСС